Саль-Монжиска́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64500.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 155 км южнее Бордо, в 45 км к северо-западу от По.

На северо-востоке коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 298 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 184 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 143 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 143 активных жителей работали 134 человека (72 мужчины и 62 женщины), безработных было 9 (2 мужчин и 7 женщин). Среди 41 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи